L'adjectif applicatif peut être relatif à :
 une application, en informatique ;
 la voix applicative, en linguistique.